

Радковиці — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Радковиці — село в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства